Into the Sun steht für:
 Into the Sun – Im Netz der Yakuza, amerikanischer Actionfilm aus dem Jahr 2005
 Into the Sun (Album), Jazz-Album von Randy Brecker
 Into the Sun (Film), Film aus dem Jahr 1992